Джакомо да Віньола () — італійський архітектор доби маньєризму і ранішнього бароко.
 Віньйола () — муніципалітет в Італії, у регіоні Емілія-Романья, провінція Модена.